Командир воздушного судна (КВС) — командир экипажа воздушного судна (самолёта, вертолёта, дирижабля) в гражданской авиации.

По воздушному законодательству России КВС — лицо, имеющее действующий сертификат (свидетельство) пилота, а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного управления воздушным судном определённого типа (ст. 57 Воздушного Кодекса РФ). КВС руководит работой экипажа воздушного судна, отвечает за дисциплину и порядок на воздушном судне, принимает меры по обеспечению безопасности находящихся на борту людей, сохранности воздушного судна и находящегося на нём имущества.

Права и обязанности 
Командир воздушного судна отвечает за принятие всех решений на любом этапе полёта.

Командир воздушного судна имеет право:
 принимать окончательные решения о взлете, полёте и посадке воздушного судна, а также о прекращении полёта и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке в случае явной угрозы безопасности полёта воздушного судна в целях спасения жизни людей, предотвращения нанесения ущерба окружающей среде;
 в целях обеспечения безопасности полёта воздушного судна отдавать распоряжения любому находящемуся на борту воздушного судна лицу и требовать их исполнения;
 принимать решения о сливе топлива в полете, сбросе багажа, груза и почты, если это необходимо для обеспечения безопасности полёта воздушного судна и его посадки;
 принимать иные меры по обеспечению безопасного завершения полёта воздушного судна.

При большой продолжительности полёта на борту самолёта может находиться несколько командиров, однако взлёт и посадку должен осуществлять один и тот же командир. Второй КВС заменяет основного лишь на средней части перелёта.

Ответственность 
Вне зависимости от наличия источников информации, рекомендаций диспетчера службы организации воздушного движения и других членов экипажа, КВС несёт единоличную ответственность за любое решение. КВС принимает такие важные решения, как прерывание взлета, уход на второй круг, посадка в неблагоприятных погодных условиях и т. п.

Различия функций и названий 
В англоязычных странах командир воздушного судна по аналогии с морским делом называется капитаном (, pilot-in-command (PIC)), а второй пилот (по российской терминологии) называется первым помощником ().

В государственной авиации РФ командир воздушного судна называется командиром экипажа (КЭ) — для воздушных судов с максимальной взлётной массой менее 43 тонн, командиром корабля (КК) — для воздушных судов с максимальной взлётной массой более 43 тонн. Второй пилот — помощник командира экипажа — ПКЭ (корабля — ПКК).

Примечания 

Авиационные профессии